Примера А Уругвая по футболу 1922 года — очередной сезон лиги. Турнир проводился по двухкруговой системе в 22 тура. Все клубы из Монтевидео. Было сыграно 120 матчей вместо 132.

Таблица 

 Пеньяроль и Сентраль были исключены из чемпионата после 16 матчей, в оставшихся им были засчитаны поражения. Клубы стали одними из основателей Федерации Футбола Уругвая и оппозиционного к проводящемуся АУФ чемпионата.

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1922
1922 год в футболе
1920-е годы в Уругвае